Dzerzsinszk (Дзержинск) 4 város orosz nyelvű elnevezése a volt Szovjetunió területén:

 Dzerzsinszk (1929-ig Rasztjapino) – szocialista város Oroszország Nyizsnyij Novgorod-i területén. 
 Dzerzsinszk (1938-ig Scserbinovka) – járási jogú város a Donyec-medencében, Ukrajna Donecki területén. 
 Dzjarzsinszk (1932-ig Kojdanovo) – járási székhely Fehéroroszország Minszki területén. 
 Romanyiv – járási székhely Ukrajna Zsitomiri területén, 1933–2003 között viselte a Dzerzsinszk nevet.